Колесниковское сельское поселение —  упразднённое муниципальное образование в составе Хиславичского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Большие Хутора. 

Образовано Законом от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Кожуховичское сельское поселение

Географические данные 
 Общая площадь: 67,25  км²
 Расположение: северо-западная часть Хиславичского района
 Граничит:
 на севере и востоке — с  Кожуховичским сельским поселением
 на юге — с Белоруссией
 на западе — с  Монастырщинским районом
 Крупные реки: Лыза.

Население

Населённые пункты 
На момент упразднения на территории поселения находилось 7 населённых пунктов:
 Деревня Большие Хутора — административный центр
 Евлаши, деревня
 Канарщина, деревня
 Колесники, деревня
 Милюты, деревня
 Переседенье, деревня
 Пожарищино, деревня

В 2010 году были упразднены деревни Бизюки, Максимовка, Селище, входившие в состав поселения.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины .

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Хиславичского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году